Інтернаціона́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Інтернаціональна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Інтернаціональна вулиця — вулиця в місті Євпаторія, АР Крим.
 Інтернаціональна вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Інтернаціональна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Інтернаціональна вулиця — вулиця в місті Умань Черкаської області.
 Інтернаціональна вулиця — вулиця в місті Харків.

 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Української вулиці в смт Андріївка Харківської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Відродження у місті Арциз.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Павла Чубинського в місті Біла Церква Київської області.
 Друга Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Михайла Вербицького в місті Біла Церква.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Грецька у місті Березівка
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Освіти в місті Богуслав Київської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Бориспіль Київської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Історичної вулиці в смт Васильківка Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Азовської вулиці в смт Велика Новосілка Донецької області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Олександра Соловйова в місті Вінниця.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Перлинної вулиці в місті Генічеськ Херсонської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Вербицького  в смт Гостомель Київської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Івана Зубкова в місті Деражня Хмельницької області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Національної вулиці в місті Жмеринка Вінницької області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Петра Болбочана в місті Запоріжжя.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Холодноярської вулиці в місті Знам'янка Кіровоградської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Воїнів-Миротворців в місті Золотоноша Черкаської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Миру в місті Калинівка Вінницької області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Харківської вулиці в місті Кремінна Луганської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Василя Стефаника у місті Лубни.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Антонієвської вулиці в смт Любеч Чернігівської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Стрілецької вулиці в місті Марганець Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Василя Гаджеги в місті Мукачево Закарпатської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Миколаївської вулиці в місті Ніжин Чернігівської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Новопавлівської вулиці в місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Варваринської вулиці в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Небесної Сотні в місті Нововолинськ Волинської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Якима Погрібняка в місті Новомосковськ Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Олешки Херсонської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Миру в місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Павла Сениці у місті Переяслав
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Незалежності в смт Покотилівка Харківської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Соборної вулиці в місті Пологи Запорізької області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Лесі Українки в місті Помічна Кіровоградської області.
Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Солідарності в місті Рені Одеської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Леоніда Полтави в місті Ромни Сумської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Івана Богуна в місті Рубіжне Луганської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Визвольна у місті Сарни
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Ягідної вулиці в місті Синельникове Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в місті Тернівка Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Героїв Крут в місті Тульчин Вінницької облвсті.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Фастів Київської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Івана Мазепи в смт Царичанка Дніпропетровської області.
 Інтернаціональна вулиця — колишня назва вулиці Олександра Лазаревського в місті Чернігів.

Вулиці